Рейс 831 может иметь следующие значения:
 Рейс 831 Trans-Canada Air Lines
 Рейс 831 Vietnam Airlines
 Рейс 831 Аэрофлота